Йе́мен (), официальное название — Йе́менская Респу́блика () — государство в Юго-Западной Азии, расположенное на юге Аравийского полуострова. Население, по итогам переписи 2011 года, составляет более 25 миллионов человек, территория — 527 970 км². Занимает 49-е место в мире как по численности населения, так и по площади территории. 

Современная независимость страны была  провозглашена в 1990 году, однако вся история страны насчитывает более 3 тысяч лет, таким образом является одной из древнейших стран мира.

Столица — Сана.

Разделяется на 22 мухафазы..

Государственный язык — арабский.

Унитарное государство, Президентская республика.

C 7 апреля 2022 года власть над страной оспаривают Президентский Руководящий Совет и Верховный Политический Совет.

Этимология 
Государство названо от арабского или сабейского слова yamīn (, сабейск. 𐩺𐩣𐩬) — «правый, справа». Возникновение названия связано с древней системой ориентирования, в которой восток был передней стороной, а юг — правой: если в Мекке, у священного камня Каабы, встать лицом к востоку, то Йемен окажется справа, на юге. Страбон, Плиний и другие греческие и римские авторы называли Йемен «Arabia felix» — «счастливая Аравия» (иногда переводят как «плодородная Аравия»).

География 

Йемен расположен на юге Аравийского полуострова. Омывается водами Красного и Аравийского морей Индийского океана.

Имеет сухопутную границу с Оманом (на востоке) и Саудовской Аравией (на севере).

Северо-восток Йемена покрыт раскалённой каменистой пустыней, где дождь не выпадает годами. В Йеменских горах, отделяющих эту пустыню от береговой равнины, каждую зиму проливаются обильные дожди.

История 

Йемен — один из древнейших очагов цивилизации.

Древнейшие известные современным людям государства на территории Йемена были Катабан, Хадрамаут, Маин, Сабейское и Химьяритское царства. В IV веке весь Йемен был объединён химьяритами. В конце того же века химьяритские цари приняли иудаизм в качестве государственной религии. В начале VI в. Йемен попал под влияние Аксумского царства, что привело к его временной христианизации. В конце того же века Йемен был завоёван сасанидским Ираном.

 628 — исламское завоевание.
 В IX—XII веках Йемен находился под властью соперничающих друг с другом династий Зиядидов (820—1017), Яфуридов (861—994), Наджахидов (1021—1159), Сулайхидов (1038—1098), Хамданидов (1099—1174), Махдидов (1137—1174), Зурайидов (1083—1174) и Сулейманидов (1138—1161, 1196 — ок. 1281).
 897 — основание зейдитского имамата на севере Йемена во главе с династией Рассидов (894—1301).
 1173 — вторжение египетских войск.
 1184—1229 — Йемен — вассальный султанат египетских Айюбидов.
 1229—1454 — объединение Йемена под властью династии Расулидов.
 1454—1517 — Йемен под властью династии Тахиридов.
 1538—1635 — первое османское завоевание Йемена.

Во второй половине XVIII века имам Саны господствовал над 30 провинциями. В 1872 году турки вновь заняли Йемен.

Северный Йемен получил независимость от Османской империи в 1918 году.

17 февраля 1948 года, в результате вооруженного переворота семьи аль-Вазири был убит король Яхья бин Мухаммед Хамид-ад-Дин.

18 сентября 1962 года, после смерти короля Ахмеда, новым королём провозглашён принц Мухаммад аль-Бадр. Воспользовавшись сложившейся ситуацией, 26 сентября армейские части осуществили военный переворот, свергли теократическую монархию и провозгласили Йеменскую Арабскую Республику. После антимонархического переворота в стране началась 8-летняя гражданская война между роялистами и республиканцами.

В 1967 году получил независимость Южный Йемен, бывший британским протекторатом с 1839 года. Руководство Южного Йемена (НДРЙ) приняло сначала насеристскую, а через три года и просоветскую ориентацию. Следующие два десятилетия прошли в ожесточённой борьбе между двумя государствами.

В 1990 году две враждующие страны объединились в Йеменскую Республику.

В 1994 году в стране вновь вспыхнула гражданская война.
21 мая бывшие лидеры НДРЙ провозгласили на Юге независимое государство — Демократическую Республику Йемен, но уже в июле вооружённое выступление южан было подавлено северойеменской армией.

В 1995 году Эритрея оспаривала принадлежность архипелага Ханиш с Йеменом, в связи с чем между государствами произошёл вооружённый конфликт.

Имеет дипломатические отношения с Российской Федерацией (установлены с СССР 31 октября 1955 года).

В 2011 году в стране вспыхнула революция.

С 2014 года идёт вооружённый конфликт между шиитской группировкой «Ансар Аллах» и правительственными силами.
В марте 2015 года участие в войне приняла коалиция арабских государств во главе с Саудовской Аравией на стороне правительства Йемена.

Вооружённый конфликт (2014) 

С 2014 года в Йемене происходит военный конфликт между повстанцами-хуситами и коалицией, возглавляемой Саудовской Аравией.

В результате эта страна переживает гуманитарную катастрофу, тысячи мирных жителей умерли от голода; по подсчётам организации «Спасите детей», которая использовала базу данных ООН, в 2015—2018 гг 85 тысяч не достигших пятилетнего возраста детей умерли в результате тяжёлой острой недостаточности питания (англ. Severe Acute Malnutrition).
По оценкам ООН, около 14 миллионов граждан испытывали риск голодной смерти в 2018, в результате почти четырёх лет происходившей там кровавой бойни.

Население 

 Численность населения — 30 млн. (2021)
 Годовой прирост — 2,5 %
 Фертильность — 4,1 рождений на женщину
 Продолжительность жизни — 62 года у мужчин, 67 лет у женщин
 Городское население — 37 % (в 2008)
 Грамотность — 59 %; 75 % мужчин, 42 % женщин (оценка 2021 года)

Этнический состав — в основном йеменцы и афро-арабские мулаты, а также незначительно индийцы, пакистанцы и бангладешцы.

Также большое значение имеет деление части йеменцев на несколько десятков племен и племенных конфедераций. На севере страны влиятельны племенные конфедерации хашид и бакиль, племена бени матар, бени харис и другие, а на юге племена субайхи, хаушаби, амири, яфаи, фадли, аулаки и другие.

Образовательная система страны страдает от нехватки педагогов.

Государственное устройство 
Глава государства — президент, избираемый (с 1999 года) прямым всеобщим голосованием на 7 лет. Президент Али Абдалла Салех был главой государства с 1994 по 2011 года, избиравшись на эту должность три раза; однако из-за событий Арабской весны и покушения в 2011 году ушел в отставку. В феврале 2012 года президентом на срок в два года был избран Абд-Раббу Мансур Хади. Он подал в отставку после начала конфликта 2015 года с хуситами, но затем передумал. В дальнейшем фактическим главой Йемена стал Мухаммед Али аль-Хуси (как Председатель Революционного комитета, образованного в Сане). Хади бежал в Аден, а затем в Эр-Рияд, где стало заседать его правительство. В августе 2016 года новым де-факто управляющим страной стал Салех ас-Самад (как Председатель Верховного Политического Совета), а после его убийства страну возглавил Махди Аль-Машат.

Правительство Национального Спасения возглавляет Абдул Азиз бин Салех Хабтур.

Двухпалатный парламент — Шура (Совет) (111 членов, назначаются президентом) и палата представителей (избрана населением в апреле 2003 на 6-летний срок, 301 депутат), представлены 5 партий:
 Всеобщий народный конгресс — партия президента Али Абдаллы Салеха, имеет большинство в палате представителей — 238 мест.
 Йеменское объединение реформ (Ислах) — религиозная партия шейха Абдаллы бен Хусейна аль-Ахмара, который много раз занимал посты премьера и спикера парламента — 46 мест.
 Йеменская социалистическая партия — бывшая правящая марксистско-ленинская партия Южного Йемена, лидер — Ясин Саид Нуман (c 2005, до него — Али Салех Убад (Мукбиль)) — 8 мест.
 Народная организация насеристов-юнионистов — 3 места.
 Партия арабского социалистического возрождения (Баас) — просирийская фракция партии — 2 места
 Беспартийные — 4 места.

Административное деление 

Йемен делится на 22 мухафазы, они подразделены на 333 района (muderiah), которые подразделены на 2210 подрайонов, и затем на 38 284 деревни (на 2001).

Экономика 

Йемен — одна из беднейших арабских стран. ВВП на душу населения в 2009 году — 2,5 тыс. долл. (меньше из арабских стран только у Судана и Мавритании, а в целом это 173-е место в мире).

Экономическое благосостояние Йемена зависит от добычи и экспорта нефти (70 % доходной части госбюджета), запасы которой сокращаются.
Большое значение имеет иностранная помощь — только в 2012 году Йемен получил от Саудовской Аравии 3,25 млрд долларов. В 2006 году власти страны начали проведение экономических реформ (привлечение иностранных инвесторов) для диверсификации экономики.

На 2009 год доказанные запасы природного газа Йемена составляли 490 млрд кубометров. В конце 2009 года была запущена первая линия завода по производству сжиженного природного газа, расположенного возле порта Бальхаф на юге Аравийского полуострова, и начался его экспорт. Основные потребители — Южная Корея и США.

Сельское хозяйство (10 % ВВП, 75 % работающих) — зерно, фрукты, овощи, бобы, кофе, хлопок; молочные продукты, скот (овцы, козы, коровы, верблюды), птица; рыболовство.
В долинах, на террасированных горных склонах земледельцы выращивают хлопок, фрукты и овощи.
Другие йеменцы кормятся рыболовством; многие также ремесленничают и торгуют своими изделиями на базарах.

Промышленность (51 % ВВП) — добыча и переработка нефти (25 % ВВП); небольшие текстильные и кожевенные предприятия; пищевая промышленность; ручные ремёсла; небольшой завод по выплавке алюминия; производство цемента; ремонт небольших судов.

Сфера обслуживания — 39 % ВВП.

 Внешняя торговля
Экспорт в 2017 году — 501,2 млн долл. — сырая нефть, кофе, сушёная и солёная рыба.

Основные покупатели — Египет — 29,4 %, Таиланд — 16,7 %, Белоруссия — 13,5 %, Оман — 10,5 %, ОАЭ — 6,5 %, Саудовская Аравия — 5 %.

Импорт в 2017 году — 4,573 млрд долл. — продовольствие и живой скот, промышленная и химическая продукция.

Основные поставщики — ОАЭ — 12,2 %, Китай — 12,1 %, Турция — 8,7 %, Бразилия — 7,3 %, Саудовская Аравия — 6,5 %, Аргентина — 5,5 %, Индия — 4,7 %.

Внешний долг — 7,252 млрд долл. (на декабрь 2017 года).

Культура

Праздники

СМИ 
САБА (SABA) — йеменское новостное правительственное агентство

Государственная телерадиокомпания Yemen RTV включает в себя
телеканал Yemen TV и
радиостанции Sana'a Radio, Aden Radio и региональные государственные радиоканалы.

Интернет 

Доступ к интернету в Йемене осуществляют провайдеры TeleYemen и AdenNet.
Провайдер YemenNet был захвачен повстанцами, поэтому был создан провайдер AdenNet.

Религия 

Подавляющее большинство жителей Йемена — мусульмане (99 %). Чуть более половины йеменских мусульман являются суннитами шафиитского толка; в стране имеются сторонники и других правовых школ — ханифиты и маликиты. В Йемене сосредоточена крупная община шиитов (8 — 10 млн верующих); большинство из них — зейдиты.

Религиозные меньшинства представлены христианами (41 тыс.), иудеями, индуистами (155 тыс.), зороастрийцами и др.

Среди христиан наиболее многочисленны протестанты (30 тыс.). Протестанты представлены несколькими конфессиями, в первую очередь это пятидесятники (7,1 тыс. в 2000 году). Численность католиков оценивается в 6 тыс. человек. Среди выходцев из Эфиопии и Эритреи имеются сторонники Древневосточных православных церквей — Эфиопской и Эритрейской. В Йемене регулярно фиксируются случаи преследования христиан.

Достопримечательности 
 Объекты всемирного наследия

Среди природных и культурных достопримечательностей Йемена четыре внесены в список всемирного наследия Юнеско;
 в пустыне Йемена, в Вади Хадрамаут, находится древний, окружённый глиняной стеной город Шибам, внесённый в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в 1982 году. Его называют Манхэттеном пустыни из-за его высоких глинобитных домов. Город, построенный в XVI веке, является одним из старейших образцов городского планирования, основанного на принципе вертикального строительства.

Сана, столица Йемена, считается одним из старейших городов в мире. Сана стала главным исламским центром страны в VII веке, в городе находится 103 мечети, 14 хаммамов (традиционные бани) и более 6 тыс. домов, датируемых до XI века. В связи со всем этим старая часть города Саны внесена в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в 1986 году.

Недалеко от побережья Красного моря находится исторический город Забид, внесённый в 1993 году в список всемирного наследия. Забид был столицей Йемена с XIII по XV век, а ныне является важным археологическим и историческим памятником. Он играл важную роль в течение многих веков, его университет был одним из основных образовательных центров всего арабского и исламского мира.

Последним из всех «чудес» Йемена в список всемирного наследия попал архипелаг Сокотра. Упомянутый Марко Поло в XIII веке, этот отдалённый и изолированный архипелаг состоит из четырёх островов и двух скалистых островков в Аденском заливе. Архипелаг имеет крайне разнообразную флору и фауну. Эндемиками являются 37 % из 825 видов растений, 90 % видов пресмыкающихся, остров является домом для 192 видов птиц, 253 видов кораллов, 730 видов прибрежных рыб и 300 видов крабов и омаров, а также родиной знаменитого .

Внешняя политика

Вооружённые силы

См. также 
 Дюны (филателия)
 Великий Йемен
 Объединение Йемена
 Российско-йеменские отношения

Комментарии

Примечания

Литература 

 Густерин П. В. Йемен в переходный период. На пути к миру или распаду? — Саарбрюккен, 2014. — ISBN 978-3-659-28300-0
 Густерин П. В. Йемен. Али Абдалла Салех: путь на вершину власти // Азия и Африка сегодня. — 2006. — № 12.
 Густерин П. В. Йеменская Республика и её города. — М.: Международные отношения, 2006. — ISBN 5-7133-1270-4
 Густерин П. В. Перепись населения в Йеменской Республике 2004 г. // Азия и Африка сегодня. — 2005. — № 11.
 Густерин П. В. Россия — Йемен: из истории взаимоотношений // Азия и Африка сегодня. — 2005. — № 11.
 Густерин П. В. Кат в жизни Йемена // Азия и Африка сегодня. — 2005. — № 12.
 Густерин П. В. Санайская группа сотрудничества: результаты и перспективы // Дипломатическая служба. — 2009. — № 2.
 Коротаев А. В. Социальная история Йемена, Х в. до н. э. — XX в. н. э. Вождества и племена страны Хашид и Бакил. — М.: КомКнига, 2006. — ISBN 5-484-00529-9
 Наумкин В. В. Национальный фронт в борьбе за независимость Южного Йемена и национальную демократию 1963—1969. — M.: Наука, 1980.
 
 Удалова Г. М. Йемен в период первого османского завоевания. — М.: Наука, 1988. — ISBN 5-02-016451-8

 

 
Трансконтинентальные государства
Государства — члены ООН